Głębowiec – zachodnie odgałęzienie Doliny Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich
 Głębowiec – żleb w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich